UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum, также известный как UFC on ESPN 29 или UFC Vegas 34 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 августа 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Джаред Каннонье победил Келвина Гастелума единогласным решением судей. В соглавном бою Марк Мадсен победил Клея Гвиду раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в среднем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Паулу Костой (#2 в рейтинге) и Джаредом Каннонье (#3 в рейтинге).

Замена заглавного события 
4 июля стало известно, что Коста снимается с боя по неразглашённым причинам и он будет заменён на другого бывшего претендента на титул чемпиона Келвина Гастелума (#9 в рейтинге). Позже Коста заявил, что никогда не подписывал договор на проведения этого боя и из-за того, что имел проблемы с организаторами, связанные с размером гонорара за данный поединок. При этом Коста однозначно не подтверждал, что именно это стало причиной снятия с боя.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

[*] Саидёкуб Кахрамонов не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Алешандри Пантожа, Жосиани Нунис, Уилльям Найт и Игнасио Богамондес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
24 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Демиан Майя (бывший #11) покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса.

Джимми Ривера (бывший #13) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN